Woodside ist der Name mehrerer Orte:

in Australien
 Woodside (South Australia)
 Woodside (Victoria)

in Irland
 Woodside (Dublin), ein Bezirk Dublins

in Neuseeland
 Woodside (Otago)
 Woodside (Wellington)

in den Vereinigten Staaten
 Woodside (Arizona)
 Woodside (Delaware)
 Woodside (Illinois)
 Woodside (Kalifornien)
 Woodside (Kentucky)
 Woodside (Louisiana)
 Woodside (Maryland)
 Woodside (Massachusetts)
 Woodside (Mississippi)
 Woodside (Missouri)
 Woodside (Montana)
 Woodside (New York)
 Woodside (North Carolina)
 Woodside (Ohio)
 Woodside (Pennsylvania)
 Woodside (South Carolina)
 Woodside (Utah)
 Woodside Forest (Maryland)
 Woodside Glens (Kalifornien)
 Woodside Hills (Delaware)
 Woodside Hills (North Carolina)
 Woodside Manor (Delaware)
 Woodside Park (Indiana)
 Woodside Park (Maryland)

im Vereinigten Königreich
Woodside (Aberdeen), ein Stadtteil von Aberdeen
Woodside (Bedfordshire), ein Weiler in Bedfordshire
Woodside (Bradford), ein Bezirk Bradfords
Woodside (Cheshire East), eine Ortschaft in Cheshire East
Woodside (Cumbria), eine Ortschaft in Cumbria
Woodside (Dudley), ein Bezirk Dudleys
Woodside (Dundee), ein Bezirk Dundees
Woodside (Durham), eine Ortschaft in County Durham
Woodside (Glasgow), ein Stadtteil von Glasgow
Woodside (London), ein Bezirk Londons
Woodside (Merseyside), ein Bezirk Birkenheads
Woodside (Paisley), ein Bezirk Paisleys
Woodside (Perth and Kinross), eine Ortschaft in Perth and Kinross
Woodside (Telford and Wrekin), eine Ortschaft in Telford and Wrekin
Woodside (Windsor and Maidenhead), ein Weiler in Windsor and Maidenhead

Unternehmen
 Woodside Petroleum, australischer Petrokonzern

Woodside ist der Familienname folgender Personen:
 D. B. Woodside (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Logan Woodside (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler